Auf dem Stein heißen folgende geographische Objekte:

 Auf dem Stein (Berg), Berg in Thüringen
 Auf dem Stein (Finnentrop), Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Auf dem Stein (Menden), Naturschutzgebiet in Nordrhein-Westfalen
 Auf dem Stein (Dachstein), Flur um Dachstein, Oberösterreich, siehe Dachsteinmassiv #Namenskunde

Siehe auch:

 Am Stein